Nus nebo NUS může znamenat:

 Nus (Itálie) – město a obec v údolí Valle d'Aosta v Itálii

NUS
 National Union of Seamen (Spojené království 1887–1980)
 National Union of Students of Australia
 National Union of Students of Canada (zanikla)
 National Union of Students of the United Kingdom
 National University of Singapore
 Norrland's University Hospital v Umeå ve Švédsku
 Nintendo Ultra 64 (Sixty Four) – původní jméno a oficiální kódové jméno pro Nintendo 64

Podobné 
  nús – pojem z filozofie